Seti o Seth, déu de la mitologia egípcia
 Seti (pare de Ramsès I), militar egipci de finals de la Dinastia XVIII (segle XIV aC) 
 Seti I, segon faraó de la dinastia XIX 
 Seti II, cinquè faraó de la dinastia XIX 
 SETI, conjunt de programes que exploren el firmament amb l'esperança de trobar senyals de transmissions extraterrestres